S96 ou S.96 est un sigle qui peut faire référence à :
 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied, d'après la classification internationale des maladies ;
 Tasso, Lamento e Trionfo (S.96), un poème symphonique de Franz Liszt.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres